DML pode se referir a:

 DML - na arquitetura refere-se  ao depósito de material de limpeza (DML)

 Demonstrated Master Logistician, uma certificação concedida pela Sociedade Internacional de Logística (SOLE)
 Data Manipulation Language, uma família de linguagens de computador usados ​​por programas de computador ou usuários de banco de dados para recuperar, inserir, excluir e atualizar dados em um banco de dados
 Dennis Miller Live, um show de comédia da televisão HBO com Dennis Miller
 Definitive Media Library, na Transição de Serviços da ITIL

Desambiguação